Сезон 2010/11 это 108-й чемпионат в истории Южной лиги с момента её создания в 1894 году.

Премьер дивизион 

Премьер-дивизион в этом сезоне включает в себя 22 клуба, в том числе 17 клубов участвовавших в прошлом сезоне и пять новых клубов:
 Виндзор энд Итон — победитель Первого дивизиона Юг и Запад;
 Чешам Юнайтед — победитель плей-офф в первом дивизионе Мидландс;
 Сайренсестер Таун — победитель плей-офф в Первом дивизионе Юг и Запад;
 Солсбери Сити — исключён из Национальной конференции;
 Уэймут — вылетел из Южной конференции
В конце предыдущего сезона «Солсбери Сити» не удалось выйти из под внешнего управления и, таким образом, команда была отправлена на два дивизиона ниже из-за нарушения финансовых правил конференции.

В середине сезона клуб «Виндзор энд Итон» из-за финансовых проблем был исключён из лиги, их результаты были аннулированы.

«Труро Сити» выиграл Премьер дивизион южной лиги, и заработал себе четвёртое повышение за пять сезонов. Вместе с победителями плей-офф «Солсбери Сити» они повысились в Южной конференции

«Дидкот Таун», «Халсоен Таун» и «Тивертон Таун» вылетели в этом сезоне. Никаким клубам не была предоставлена отсрочка от вылета из Премьер дивизиона впервые с сезона 2005/06.

Таблица лиги

Плей-офф

Стадионы и вместимость

Первый дивизион Центр 

Заменив первый дивизион Мидланд, дивизион центр состоял из 22 клубов, в том числе 13-и команд из прошлого сезона и девяти новых клубов:
 Эйлсбери — победитель Спартанской лиги Южного Мидланда;
 Давентри Таун и Норт Гринфорд Юнайтед — победители Лиги Объединённых Графств;
 Аксбридж, Бедфонт Грин (переименован в Бедфонт Таун) и Хейз — перемещены из Первого дивизиона Юг и Запад;
 Нортвуд — перемещён из Первого дивизиона Север истмийской лиги;
 Рагби Таун — вылетел из Премьер дивизиона;
 Эшфорд Таун — вылетел из Премьер дивизиона истмийской лиги

«Арлси Таун» выиграл чемпионат и вместе с победителем плей-офф клубом «Хитчин Таун» получил повышение в Премьер дивизион. «Беконсфилд Таун» финишировал на последнем месте, но получил место в дивизионе на следующий год, после того как клубы «Виндзор энд Итон» и «Атерстон Таун» были расформированы или исключены из лиги.

Таблица лиги

Плей-офф

Стадионы и вместимость 

* «Беконсфилд Таун» и «Слау Таун» совместно используют стадион Holloways Park.

Первый дивизион Юг и Запад 

Первый дивизион Юг и Запад включал в себя 22 клуба, в том числе 16 клубов участвовавших в прошлом сезоне и шесть новых клубов:
 Алмондсбери Таун — повышение из Греческой лиги;
 Бидфорд — повышение из Западной лиги;
 Уимборн Таун — повышение из лиги Уэссекса;
 Бромсгроув Роверс и Сторпорт Свифтс — переведены из Первого дивизиона Мидландс;
 Кливдон Таун — вылетел из Премьер дивизиона

Перед стартом сезона клуб «Бромсгроув Роверс» был исключён из лиги из-за проблем со стадионом. Никакой клуб не заменил «Бромсгроув Роверс», и сезон был проведён с 21 командой. Команда VT была переименована в Шолинг.

Команда «Тоттон» одержала победу в чемпионате, и вместе с победителем плей-офф клубом «Фрум Таун» в следующем сезоне получила право выступать в Премьер дивизионе. В апреле 2011 было объявлено, что клуб «Алмондсбери Таун» покинет лигу по окончании сезона из-за проблем со стадионом. «Андовер», единственная команда финишировавшая в зоне вылета была оставлена в лиге.

Таблица лиги

Плей-офф

Стадионы и вместимость

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2010/2011